Miejscowości w Polsce 
 Kocina – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Kocina – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec 
 Kocina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Kocina – niestandaryzowana nazwa części miasta Gogolin